Allende (spanisch: Municipio de Allende) ist der Name folgender Verwaltungsbezirke in Mexiko:

 Municipio Allende (Chihuahua)
 Municipio Allende (Coahuila)
 Municipio Allende (Nuevo León)
 Municipio San Miguel de Allende (Guanajuato), ehemals Municipio Allende